Carl Schulze ist der Name folgender Personen:
 Carl Schulze (Politiker) (1893–1960), deutscher Politiker (CDU der DDR), MdL Sachsen-Anhalt
 Carl Schulze (Schriftsteller) (* 1968), deutscher Schriftsteller
 Carl Christian Friedrich Schulze (1792–1846), deutscher protestantischer Geistlicher und Schriftsteller

Siehe auch:
 Karl Schulze
 Carl Schultz
 Karl Schultz
 Carl Schultze
 Karl Schultze
 Carl-Schultze-Theater, Theater in Hamburg